Дезидери () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дезидери, Ипполито (1684—1733) — итальянский иезуитский миссионер в Тибете, успешно изучивший тибетский язык и культуру.
 Дезидери, Стефано (род. 1965) — итальянский футболист, полузащитник.
 Дезидери, Эуфранио (более известен как Иосиф из Леонессы; 1556—1612) — священник, член Ордена братьев меньших капуцинов, святой Римско-католической церкви, проповедник.